Джени Беннетт (), наиболее известная как, Джин Джин (а также Jin Jin and the Ragdolls) — британская певица из Стокпорта.

Личная жизнь 
Отец Беннетт  — бывший профессиональный футболист.

Карьера 
В 2001 году в возрасте 18 лет Беннетт поступила в Manchester College, по окончании которого получила диплом менеджмента в области музыки и медиа.

В 2003 году подписала контракт с Windswept Music UK. Появилась в двух выпусках шоу BBC , но не прошла туда. Впоследствии получила диплом бакалавра в области музыки и маркетинга и позировала для таких брендов, как Agent Provocateur и DKNY.

В сентябре 2008 года записала вместе с  сингл «», вошедший в их альбом . В октябре 2009 года на лейбле  Джин Джин выпустила свой дебютный сингл «Sex in the City» (при продюсировании Bless Beats). NME описал этот трек как «грубый, свежий и своего рода блестящий». Свою версию на эту песню записал рэпер Тинчи Страйдер. The Guardian назвала певицу «новым брендом недели». Журналист  описал её как «более грубую версию глянцевого американского R&B» и «новую женщину урбан-культуры наряду с Пикси, Александрой Бёрк, Алишой Диксон и Lady Sovereign с помесью Пинк и Линды Перри».

В 2012 году Беннетт взяла себе псевдоним Jin Jin and the Ragdolls и начала работать над альбомом под названием Rhythm Homicide вместе с продюсером Bless Beats . В июле 2012 года выпустила сингл «Cashpoint Drama» (записанный при участии ), вслед за которым последовали «Love in Sin City», вышедший в сентябре 2012 и «Whistle at Me» (записанный при участии Уайли), выпущенный в ноябре того же года. В октябре 2013 года Беннетт издала сингл «Fire Me Up», который был уже выпущен под псевдонимом Джин Джин (). Сотрудничала с группой  при записи их сингла «Cuckoo», выпущенного в октябре 2014 года.

Является подопечной лейбла  в качестве автора-исполнителя. Встретив сокурсницу по колледжу Джесс Глинн, вместе с продюсером Bless Beats начала работать над песнями Глинн для её дебютного альбома; одна из этих песен, «Right Here», в 2014 году смогла попасть в чарты Великобритании. Также выступила автором песни Глинн и Clean Bandit, «», и сингла «» для  и Мелиссы Стил (оба сингла вышли в 2014 году). В дальнейшем она продолжила писать песни для таких групп и исполнителей, как , , Little Mix и Олли Мерс.

Дискография 
 «» (2008) 
 «Sex in the City» (2009) 
 «Cashpoint Drama» (2012) 
 «Love in Sin City» (2012)
 «Whistle at Me» (2012) 
 «Fire Me Up» (2013)
 «Cuckoo» (2014) 
 «Break Loose» (2015)

Примечания

Ссылки 
 
 

Авторы-исполнители Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Исполнители ритм-энд-блюза